

Onomastica
Trifena – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
Trifena – personaggio del Satyricon di Petronio Arbitro

Persone
Trifena – donna cristiana citata nella lettera ai Romani
Trifena di Cizico – martire cristiana
Antonia Trifena – regina di Tracia
Cleopatra Trifena – regina egizia del periodo tolemaico
Cleopatra VI Trifena – regina egizia del periodo tolemaico
Crepereia Trifena — (in latino Crepereia Tryphaena), giovane donna la cui tomba è stata scoperta nei lavori per il Palazzo di Giustizia di Roma.